Alai kan syfta på följande:

 Alajbergen, en bergskedja i Centralasien
 Pulau Alai, en ö i Indonesien